Biblia – Księga faktów i proroctw – seria amerykańskich filmów dokumentalno-religijnych.

Seria filmów składa się z trzech 40-minutowych odcinków.

Dział Flmów Towarzystwa Strażnica ukończył realizację pierwszej części filmu, zatytułowanej: Biblia – dokładna historia, niezawodne proroctwa, we wrześniu 1992 roku.

Części filmu

Cz. 1 – Dokładna historia, niezawodne proroctwa 
Dokładna historia, niezawodne proroctwa (ang. Accurate History, Realiable Prophecy) – 40-minutowa pierwsza część serii z 1992 roku (w j. polskim w 1995 roku). Zdaniem realizatorów film odpowiada m.in. na pytanie Czy Biblia jest dokładna i niezawodna? Jak powstała? Czy może nam pomóc radzić sobie ze współczesnymi problemami?. Film ukazuje niektóre miejsca gdzie powstała Biblia oraz eksponaty związane z Biblią, pochodzące z muzeów europejskich i bliskowschodnich. Omawia niektóre odkrycia archeologiczne. Film przybliża mocarstwa odgrywające ważną rolę w historii biblijnej. Opisuje życie mieszkańców starożytnych państw m.in. Egiptu, Asyrii, Babilonu i innych. Realizatorzy zachęcają „do wyrobienia sobie własnej opinii na temat rzetelności i dokładności Biblii w świetle zapoznania się z autentycznymi dokumentami ludzi z tamtej epoki i z monumentami, które wznieśli, by pozostawić po sobie ślad w historii. Film pomaga nabrać większego szacunku dla Biblii".

Cz. 2 – Najstarsza księga współczesnego człowieka 
Najstarsza księga współczesnego człowieka (ang. Mankind's Oldest Modern Book) – 40-minutowa druga część serii z 1993 roku (w j. polskim w 1996 roku). Zdaniem realizatorów film przedstawia różne miejsca w krajach biblijnych oraz mnóstwo zabytków z muzeów w Europie i na Bliskim Wschodzie. Odpowiada na pytanie dzięki czemu Biblia przetrwała do naszych czasów i stała się najbardziej tłumaczoną i rozpowszechnianą książką? Zawiera również wypowiedzi osób, które opowiadają, jak Biblia pomaga im radzić sobie z różnymi problemami.

Cz. 3 – Jej siła oddziaływania 
Jej siła oddziaływania (ang. Its Power in Your Life) – 40-minutowa część trzecia z 1997 roku (w j. polskim w 1999 roku). Ta część filmu przedstawia – zdaniem realizatorów – praktyczną wartość Biblii we współczesnym świecie. Przedstawione są wywiady z osobami z różnych krajów, które opowiadają, z jaką mocą Biblia wywiera na ich życie korzystny wpływ.

Wydania 
Film jest dostępny w 33 językach: albańskim, amerykańskim języku migowym, angielskim, arabskim, bułgarskim, chińskim (kantońskim i mandaryńskim), chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hebrajskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, indonezyjskim, koreańskim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, tajskim, tureckim, węgierskim i włoskim.

W 2005 roku nagrano 28-minutową wersję telewizyjną w języku angielskim.

W 2007 roku film został wydany na płytach DVD.

Odbiór 
Filmy otrzymały pozytywne opinie w serwisie IMDb. Części 1, 2 i 3 w marcu 2023 roku miały oceny odpowiednio: 7,2/10 (średnia ze 108 ocen), 7,7/10 (50 ocen) oraz 7,9/10 (69 ocen).

Część 3, Biblia – Księga faktów i proroctw. Jej siła oddziaływania, emitowana była w ogólnokrajowej telewizji w Indiach. Na początku 2002 roku jedna z indyjskich telewizji zwróciła się do wydawców serii o możliwość prezentacji w programie Home Shanti (Spokój w domu). Zgody udzielono i film mogli oglądać widzowie z całego kraju.

Antropolog Joseph Webster ocenia, że zawarte w części 1 tej serii brutalne obrazy „dni ostatnich”, odnoszące się do współczesnych znaków czasu, spełniających się według Świadków Jehowy proroctw, mają za zadanie wskazywać na niedalekie nadejście „wielkiego ucisku” (Ew. Mateusza 24:21) i Armagedonu (Księga Objawienia 14:14–16) – na nadchodzący koniec obecnego porządku świata. Chodzi o zawarte w filmie obrazy wojny lądowej i powietrznej, zamieszek, palenia zwłok, masowych grobów, głodu i grzybów nuklearnych. Przedstawienie ich ma według badacza budować nie tylko przeświadczenie o potrzebie zakończenia przemocy, ale też stanowić zapowiedź bliskiego jej zakończenia, szybko nadchodzącego gwałtownego przełomu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Filmy Świadków Jehowy
Amerykańskie filmy dokumentalne
Amerykańskie filmy z 1992 roku
Amerykańskie filmy z 1994 roku
Amerykańskie filmy z 1997 roku